Адыяма́н (, ):
 Адыяман — город на юго-востоке Турции, административный центр ила Адыяман.
 Адыяман — ил на юго-востоке Турции.